Michael O'Connor – calciatore 
Michael O'Connor – costumista
Michael O'Connor – pallanuotista irlandese
Michael O'Connor – vescovo